Watchmen – fumetto della DC Comics
Watchmen – film del 2009 basato sull'omonimo fumetto
Watchmen – miniserie televisiva del 2019 basata sull'omonimo fumetto